Choker (das) of foulard, een brede, korte das of halssjaal, vooral voor mannen.
 Choker (lint), halsversiering als een lint of halsband, vooral voor vrouwen.
 Choker (film), Amerikaanse film van Nick Vallelonga uit 2005.
 Choker (single), single van de Amerikaanse rockband Twenty One Pilots
 Choker (Dungeons & Dragons), fictief wezen uit Dungeons & Dragons.
 Choker Campbell (1916–1993), Amerikaans soul-saxofonist.